Пулфорд () — англоязычная фамилия.

Носители фамилии
 Пулфорд, Боб (род. 1936) — канадский хоккеист и тренер, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс».
 Пулфорд, Харви (1875—1940) — канадский хоккеист, гребец и игрок в канадский футбол.